Трес Гарантијас има више значења:

 Трес Гарантијас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Гарантијас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Гарантијас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику